Dunkelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Dunkelberg (1640–1708), deutscher Pädagoge 
 Hartmut Dunkelberg (Hans Hartmut Dunkelberg; * 1945), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 

 Otto Dunkelberg (1900–1964), deutscher Organist und Komponist
 Sebastian Dunkelberg (* 1963), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Friedrich Wilhelm Dunckelberg (1773–1844), deutscher Ingenieur und Baumeister
 Dünkelberg